Draughton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Draughton, Northamptonshire, ort i England, 
 Draughton, North Yorkshire, ort i England,